Bira da Vila (Duque de Caxias, 8 de janeiro de 1963) é um cantor, compositor e percussionista de música popular brasileira.

Discografia 
Canto da Baixada
Renascença Samba Clube - Samba do Trabalhador
  [[ Bira da Vila Em Canto

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Percussionistas do estado do Rio de Janeiro
Naturais de Duque de Caxias (Rio de Janeiro)